gemeenten in Duitsland:

 Rhede (Borken), in district Borken, Noordrijn-Westfalen
 Huis Rhede, een kasteel bij deze stad 
 Rhede (Ems), in district Emsland, Nedersaksen

Zie ook 
 Rheden (doorverwijspagina)